anglicyzm oznaczający ładunek podlegający transportowi
 cargo – kulty z wysp Pacyfiku
 terminal cargo – część lotniska

W Australii:
 Cargo – miejscowość w stanie Nowa Południowa Walia

W Wielkiej Brytanii:
 Cargo – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 torby cargo – linia toreb marki owee część CARGO by owee

Zobacz też 
 PKP Cargo
 ČD Cargo
 DB Cargo
 DJ Cargo